Punktkarte steht für:

 Punktkarte, Wertungsrichterkarte mit Punktbewertung im Boxkampf, siehe Paul Williams (Boxer)
 Punktkarte, Eintrittskarte oder Fahrkarte für mehrfache Nutzung, siehe Schaffnerzange
 Punktkarte, Karte mit Punktbeschreibungen in der Topografie